Валлори́с (редко Валлори́, ) — западная оконечность города Антиб, расположенного на юго-востоке Франции на Лазурном Берегу (во Французской Ривьере). Вместе с пляжами Гольф-Жуана административно выделен в самостоятельную коммуну в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас, кантон Антиб-1. Климат средиземноморский: больше 300 солнечных дней в году, средняя температура воздуха января +11°С, июля +25°С.

Площадь коммуны — 13,04 км², население — 30 610 человек (2006) с тенденцией к снижению: 26 595 человек (2012), плотность населения — 2039,5 чел/км².

История 
Валлорис впервые упомянут в текстах X века как владение Леринского аббатства под названием «Золотая долина» (лат. Vallis Aurea). Расцвет приморского села связан с правлением вентимильского феодального рода Ласкари (XVI век). В 1815 году на пляже Гольф-Жюан высадился бежавший с острова Эльба Наполеон Бонапарт.

С конца XIX века Валлорис — известный центр производства художественной керамики. Одновременно приобретает славу курорта. В 1970-е годы новый толчок развитию города придало создание поблизости технопарка София-Антиполис.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 27 411 человек, а в 2012 году — 26 595 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 16 796 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 11 917 были экономически активными, 4879 — неактивными (показатель активности 71,0 %, в 1999 году — 68,9 %). Из 11 917 активных трудоспособных жителей работали 10 090 человек (5338 мужчин и 4752 женщины), 1827 числились безработными (949 мужчин и 878 женщин). Среди 4879 трудоспособных неактивных граждан 1408 были учениками либо студентами, 1629 — пенсионерами, а ещё 1842 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 12 613 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 28 211,0 человек. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 933 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 В Валлорисе действует один из музеев Пабло Пикассо. Художник работал здесь с керамикой, начиная с 1948 года, а весной 1954 года стартовала в Валлорисе его портретная серия Сильветт.

Персоналии 

 В 1910 году здесь провела свои последние дни французская писательница, журналистка и редактор Жанна Мари Франсуаза Марньер.
 В 1949 году здесь состоялась свадьба наследника Ага-хана III с голливудской звездой Ритой Хэйворт.
 В 1980 году в Валлорисе поселился актёр Жан Маре (похоронен на старом кладбище города).

Примечания

Ссылки 

 

 

Города Франции
Французская Ривьера